Угарска се може односити на:

  (895—1000)
 Краљевина Угарска (1000—1918)
 Краљевина Угарска (1000—1301), угарска држава од успостављања краљевине до нестанка династије Арпадовић
 Краљевина Угарска (1301—1526), угарска држава од несанка Арпадовића до Мохачке битке
 Краљевина Угарска (1526—1867), хабзбуршка угарска држава у раном новом веку, од Мохачке битке до аустро-угарске нагодбе
 Краљевина Угарска (1867—1918), хабзбуршка угарска држава од аустро-угарске нагодбе до пропасти двојне монархије

Види још 

 Хабзбуршка Угарска, вишезначна одредница